Ruské příjmení Trubeckoj () má více nositelů:
 Ivan Jurjevič Trubeckoj (1667–1750), ruský polní maršál, spolupracovník Petra Velikého, syn Jurije Petroviče Trubeckého
 Jevgenij Nikolajevič Trubeckoj (1863–1920), ruský filozof, právník, publicista a veřejný činitel	   
 Jurij Jurjevič Trubeckoj (1668–1739), ruský státník, syn Jurije Petroviče Trubeckého
 Nikita Jurjevič Trubeckoj (1699–1767), ruský voják a státník, polní maršál 
 Nikolaj Sergejevič Trubeckoj (1890–1938), ruský jazykovědec a etnolog, zakladatel fonologie jako vědecké disciplíny  
 Pavel Petrovič Trubeckoj (1866–1938), ruskoitalský sochař a malíř 
 Sergej Petrovič Trubeckoj (1790–1860), děkabrista

Ruská příjmení